Præstemark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Præstemark (Finderup Sogn) – en bebyggelse i Finderup Sogn
 Præstemark (Glumsø Sogn) – en bebyggelse i Glumsø Sogn
 Præstemark (Hatting Sogn) – en bebyggelse i Hatting Sogn
 Præstemark (Havrebjerg Sogn) – en bebyggelse i Havrebjerg Sogn
 Præstemark (Herlufmagle Sogn) – en bebyggelse i Herlufmagle Sogn
 Præstemark (Soderup Sogn) – en bebyggelse i Soderup Sogn
 Præstemark (Svallerup Sogn) – en bebyggelse i Svallerup Sogn
 Præstemark (Øde Førslev Sogn) – en bebyggelse i Øde Førslev Sogn